

Pessoas
Kurt Alder

Localidades
Alder (Montana)

Outros
Alder (cratera)
Reação de Diels-Alder
Amieiro

Desambiguação